L44 peut faire référence à :

 Autres lésions papulo-squameuses, d'après la classification internationale des maladies ;
 , un destroyer d’escorte de la Marine royale norvégienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres